Dade ist der Familienname folgender Personen:

 Arta Dade (* 1953), albanische Politikerin
 Frances Dade (1910–1968), US-amerikanische Schauspielerin 
 Harold Dade (1923–1962), US-amerikanischer Boxer
 Heinrich Dade (1866–1923), deutscher Agrarökonom
 Stephen Dade (1909–1975), britischer Kameramann

Dade bezeichnet folgende Orte:
 Dade City, Stadt in Florida
 Dade (Garzê), Gemeinde Dade (大德乡) des Kreises Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dade (Kai), Gemeinde Dade (大德乡) des Kreises Kai der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Dade (Wangcang), Gemeinde Dade (大德乡) des Kreises Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan

im NRHP gelistete Objekte:
 Dade Battlefield Historic Memorial, in Bushnell, Florida, ID-Nr. 72000353
 Dade City Atlantic Coast Line Railroad Depot, in Dade City, Florida, ID-Nr. 94000706
 Dade City Woman's Club, in Dade City, Florida, ID-Nr. 03001014

Siehe auch
 Dade County (Begriffsklärung)